Outbreak peut désigner :
 Outbreak, producteur et disc jockey de hardstyle australien
 Outbreak, film catastrophe américain sorti en 1995, réalisé par Wolfgang Petersen
 Outbreak, album de Vinter in Hollywood

Homonymie